California (pol. Kalifornia) – nazwa stanu w USA
 California Republic (pol. Republika Kalifornii)

Lokalizacje

w Kolumbii 
 California – miejscowość w departamencie Santander

w Stanach Zjednoczonych

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych 
 California – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Campbell
 California – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie St. Mary’s
 California – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Moniteau
 California – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Washington

Gminy w Stanach Zjednoczonych 
 California (ang. California Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Cleburne
 California (ang. California Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Faulkner
 California (ang. California Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Madison
 California (ang. California Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Starke
 California (ang. California Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Branch

w Wielkiej Brytanii 
 California – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cambridgeshire
 California – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk
 California – miejscowość w Szkocji, w Falkirk
 California – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 California – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Midlands, w Birmingham

Pozostałe 
 (341) California – planetoida z grupy pasa głównego asteroid

Muzyka 
 California – singel Lenny’ego Kravitza
 California – singel Ushera
 California – singel White’a 2115
 California – singel Joni Mitchell
 California – utwór zespołu IRA
 California – album studyjny zespołu Mr. Bungle
 California – album studyjny zespołu Wilson Phillips

Budynki 
 50 California Street – wieżowiec w San Francisco
 101 California Street – wieżowiec w San Francisco
 345 California Center – wieżowiec w San Francisco
 555 California Street – budynek w San Francisco
 1801 California Street – wieżowiec w Denver
 One California Plaza – wieżowiec w centrum Los Angeles
 Two California Plaza – wieżowiec w centrum Los Angeles

Zobacz też 
 
 USS California
 Ferrari California – samochód włoskiej firmy Ferrari
 Krążowniki rakietowe typu California